Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Mike Bauer 2-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Mike Bauer (quarti di finale)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Broderick Dyke (terzo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)
 Peter Fleming (primo turno)
 Joakim Nyström (semifinali)

 Mark Edmondson (primo turno)
 John Alexander (primo turno)
 Tim Gullikson (terzo turno)
 Marty Davis (secondo turno)
 Chip Hooper (secondo turno)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Joakim Nyström (Campione)
 Tom Gullikson (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1983